Турманское сельское поселение — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Братском районе Иркутской области России. Административный центр — посёлок Турма.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 2019 человек, в том числе 977 мужчины и 1042 женщины.

Примечания 

Муниципальные образования Братского района Иркутской области
Сельские поселения Иркутской области